Varbjerg kan hentyde til flere emner:

 Varbjerg (Brenderup Sogn) – en bebyggelse i Brenderup Sogn
 Varberg – en by i Halland, som i den danske tid hed Varbjerg